Das Dameneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1937 war ein Tenniswettbewerb in Toronto.

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quelle 
 The Montreal Gazette (auf https://google.news/newspapers), Ausgaben vom 27. Juli bis 2. August 1937

Anmerkungen 

Tennisturnier in Toronto
Tennisturnier 1937